Fuera de serie puede referirse a:

Música 
 Fuera de serie , un álbum musical del dúo puertorriqueño de reguetón Lito & Polaco;
 Fuera de Serie Live, el álbum grabado en vivo correspondiente al disco anteriormente citado;
 Fuera de serie, un álbum musical del Binomio de Oro.

Medios 
 Fuera de Serie Magazine, una revista española;
 Fuera de serie, una serie de televisión en Univisión (1995–1998).
 Fuera de serie, una serie de televisión de FDF (2021-¿?).